Šot má více významů:

 Šot (film) – krátký filmový útvar
 Šot (solná pláň) – saharská solná pánev
 Šot (takeláž) – lana napínající dolní rohy plachet